

Ошакти — село, Келеський район, Туркестанська область
 Ошакти — село, Сайрамський район, Туркестанська область